O Sang-hon (hangul 오상헌), (1964 - abril de 2014) fue un viceministro de seguridad en el Ministerio de Seguridad Pública en el gobierno de Corea del Norte.
Víctima de una purga política en el país en 2014, de acuerdo con el diario surcoreano Chosun Ilbo, fue detenido junto a otros 11 funcionarios de alto mando y ejecutado con lanzallamas por su papel en apoyo de su tío Jang Song-thaek, también purgado y ejecutado.

El viceministro fue ejecutado públicamente junto al embajador norcoreano en Cuba, Jon Yong Jin, su esposa (hermana mayor de Jang Song-thaek) y su yerno Kim Yong-ho.

Referencias

Enlaces externos 

Políticos de Corea del Norte
Comunistas y marxistas de Corea del Norte
Políticos ejecutados
Ejecutados de Corea del Norte
Norcoreanos del siglo XX
Norcoreanos del siglo XXI
Fallecidos por fuego